Александр Александрович Тилло (11 июля 1870 — 8 января 1938) — военный, полковник, спортсмен времён Российской империи украинского происхождения. Участник летних Олимпийских игр 1912 года в Стокгольме.

Биография 
Родился в Киеве 11 июля 1870 года. Образование получил в Николаевском кадетском корпусе. На службу вступил 1 сентября 1890 года. Окончил Павловское военное училище. Поручик (05.08.1891), штабс-капитан (04.08.1900), капитан (04.08.1905).

В составе спортивной делегации Российской империи участвовал в Олимпийских играх 1912 года. Соревновался в индивидуальном турнире из произвольной винтовки с 3 позиций, 300 м — 64 результат, произвольная винтовка 600 м — 62 результат, военная винтовка с 3 позиций, 300 м — 51 результат. В командных соревнованиях занял седьмое место.

6 декабря 1913 года получил звание полковника. Участник Первой мировой войны. 1 августа 1916 года стал полковником в 5-м гренадёрском Киевском полке. С 4 декабря 1916 года командовал 124-м пехотным Воронежским полком.

После Октябрьского переворота остался в СССР. В 1937 году работал инструктором ОСОАВИАХИМа Октябрьского района Ленинграда, беспартийный. 8 октября 1937 года арестован органами НКВД. 4 января 1938 года комиссией НКВД и Прокуратуры СССР приговорён (по ст. 58-6-8-11 УК РСФСР) к высшей мере наказания. Расстрелян в Ленинграде 8 января 1938 года.

Примечания 

Полковники (Российская империя)
Стрелки на летних Олимпийских играх 1912 года
Выпускники Николаевского кадетского корпуса
Выпускники Павловского военного училища